Ходж () — английская фамилия.

Известные носители:
 Ходж, Вильям Воланс Дуглас (1903—1975) — английский математик, геометр.
 Ходж, Джеймс (1891—1970) — шотландский футболист.
 
 Ходж, Дэниэл (1932—2020) — американский борец вольного стиля и боксёр.
 Ходж, Дуглас (род. 1960) — британский актёр, певец и композитор.
 Ходж, Кен (род. 1944) — британский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Ходж, Лесли (1914—1988) — американский дирижёр австралийского происхождения.
  (род. 1947) — американский актёр.
 Ходж, Перси — британский легкоатлет.
 Ходж, Стефани (род. 1956) — американская актриса и стендап комик.
 Ходж, Стив (род. 1962) — английский футболист, участник чемпионатов мира 1986 и 1990 годов.
 Ходж, Тристон (род. 1994) — тринидадский футболист.
 Ходж, Уолтер (род. 1986) — пуэрто-риканский баскетболист.
 Ходж, Фредерик (1864—1956) — американский издатель, антрополог, археолог и историк.
 Ходж, Чарли (1933—2016) — канадский хоккейный вратарь и скаут, обладатель Кубка Стэнли и Везина Трофи.
 Ходж, Шерома (род. 1985) — победительница конкурса «Мисс Британские Виргинские Острова 2010».
 Ходж, Эдвин (род. 1985) — американский актёр.
 Ходж, Элдис (род. 1986) — американский актёр.

См. также